Йоганна Шаллер-Клієр  (, 13 вересня 1952) — німецька легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.

Виступи на Олімпіадах

Примітки

Посилання 
Досьє на sport.references.com 

Німецькі бігуни з бар'єрами
Олімпійські чемпіонки з бігу на 100 метрів з бар'єрами
Німецькі олімпійські чемпіони

Призери чемпіонатів Європи з легкої атлетики